Франсия:
Франсия — станция метрополитена Вальпараисо
Сьерра-де-Франсия — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон
Доктор Хосе Гаспар Родригес де Франсия и Веласко (исп. Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia y Velazco) — парагвайский политик и государственный деятель, многолетний диктатор страны.

См. также 
Франция